Csehország
 Kostomlaty nad Labem, település a Nymburki járásban
 Kostomlaty pod Milešovkou, település a Teplicei járásban
 Kostomlaty pod Řípem, település a Litoměřicei járásban